Hardy est un patronyme français et britannique à l'origine.

Prénom

Patronyme 
Le patronyme Hardy, plus rarement Hardi a pour origine un surnom s'appliquant à un homme téméraire ou hardi.

 Adolphe Hardy (1868-1954), poète et journaliste belge ;
 Adolphe-Marie Hardy (1920-2011), évêque français ;
 Adolphe le Hardy de Beaulieu (1814-1894), propriétaire terrien, ingénieur civil et économiste libéral belge ;
  ;
 Alexandre Hardy (1570-1632), dramaturge français ;
 Alfred Hardy (1900-1965), architecte belge ;
 Ambroise-Jean Hardy de Lévaré (1700-1780), maire de Laval (Mayenne) ;
 André Hardy (1887-1986), peintre français ;
 Ann M. Hardy , épidémiologiste et microbiologiste américaine  ;
 Annie Hardy (née en 1981), chanteuse et guitariste américaine ;
 Anthony Hardy (1951-2020), tueur en série anglais ; 
 Antoine-François Hardy (1756-1823), homme politique français, député ;
 Arthur Charles Hardy (1872-1962), homme politique canadien ;
 Arthur Sturgis Hardy (1837-1901), homme politique canadien ;
 Ben Hardy (né en 1991), acteur britannique de cinéma et de théâtre ;
 Benjamin Kirk Hardy (né en 1974), joueur australien de volley-ball ;
 Catherine Hardy (1930-2017), athlète américaine ;
 Charles Hardy (v. 1714–1780), amiral anglais ;
 Claude Hardy (1598-1678), mathématicien polyglotte ;
 Dan Hardy (né en 1982), joueur anglais de combat ;
 Denis Hardy (1936-2016), homme politique québécois, député ;
 Dudley Hardy (1867-1922), peintre et illustrateur anglais ;
 Florian Hardy (né en 1985), hockeyeur international français ;
 Francis Hardy (1923-2021), homme politique français ;
 Françoise Hardy (1944-), chanteuse française ;
  ;
 Gérald Hardy-Dessources (né en 1983), joueur français de volley-ball ;
 Gérard Hardy (né en 1950), monteur son français ;
 Godfrey Harold Hardy (1877-1947), mathématicien britannique ;
 Greg Hardy (né en 1988), joueur de football américain ;
 Hagood Hardy (1937-1997), compositeur canadien ;
 Hélène Hardy (1953-), femme politique française ;
 Heywood Hardy (1842-1933), peintre et graveur britannique ;
 Jacky Hardy (1953-), coureur cycliste français ;
 Jaden Hardy (2002-), joueur de basket-ball américain ;
 James Hardy (1956-), joueur de basket-ball américain ;
 James Jerry Hardy (1982-), joueur américain de baseball ;
  ;
 Jeff Hardy (1977-), catcheur américain ;
 Jessica Hardy (1987-), nageuse américaine ;
 Jonathan Hardy (1940-2012), acteur néo-zélandais ;
 John Anthony Hardy (né en 1954), généticien britannique ;
 John Hardy (1817-1884), botaniste britannique ;
 Jules Hardy (1932-2022), médecin québécois ;
 Julien Hardy (né en 1980), bassoniste français ;
 Linda Hardy (1973-), actrice française ;
 Lyndon Hardy (né en 1941), physicien américain et auteur de fantasy ;
 Marc Hardy (1952-), auteur belge de bandes dessinées ;
 Mark Hardy (né en 1959), joueur puis entraîneur canadien de hockey sur glace ;
 Marianne Hardy (1915-2013), actrice française ;
 Matt Hardy (1974-), catcheur américain ;
 Mitch Hardy (né en 1971), joueur australien de rugby à XV ;
 Oliver Hardy (1892-1957), acteur américain avec son comparse Stan Laurel ;
  ;
 René Hardy (1911-1987), résistant et écrivain français, connu pour son comportement controversé avant les arrestations du Général Delestraint et de Jean Moulin ;
 Robert Hardy (1925-2017), acteur britannique de cinéma et de théâtre ;
  ;
 Rod Hardy (1949-), réalisateur australien ;
 Romain Hardy (1988-), coureur cycliste français ;
 Ron Hardy (1958-1992), disc jockey américain ;
 Ryan Hardy (19?-), bodyboardeur australien ;
  : 
 Sam Hardy (1883-1935), acteur américain ; 
 Sam Hardy (1883-1966), footballeur anglais ;
 Siméon-Prosper Hardy (1729-1806), imprimeur et libraire parisien ;
 Sophie Hardy (1944-), actrice française ;
  ;
 Todd Hardy (1957-2010), charpentier, syndicaliste et homme politique canadien ;
 Tom Hardy (1977-), acteur anglais de cinéma et de théâtre ;
  ;
 Yves Hardy (19?-), journaliste français.

Pseudonyme 

 Robert Barcia (1928-2009), dirigeant trotskyste français longtemps connu sous le seul pseudonyme de Hardy.

Personnage de fiction 
 Andy Hardy, personnage joué dans plusieurs films par Mickey Rooney, traduit en français sous le nom André Hardy.

Toponyme 

 Comté de Hardy : comté des États-Unis situé dans l’État de Virginie-Occidentale (doit son nom à l'homme politique de Virginie Samuel Hardy) ;
 Étang de Hardy à Soustons, dans le département français des Landes ;
 Péninsule Hardy sur l'île Hoste au sud du Chili.
 Hardy, une ville du comté de Humboldt, en Iowa, aux États-Unis.
 Hardy, une ville de l'Arkansas.

Sciences et techniques 
 Espace de Hardy, en analyse complexe (mathématiques).
 Principe de Hardy-Weinberg, en génétique des populations.
 Ubuntu 8.04 LTS, version de la distribution Linux Ubuntu (sortie en 2008), nommée Hardy Heron.

Divers 
 Laurel et Hardy, duo comique du cinéma américain.
 Les Hardy Boyz, ancienne équipe de catch de la WWE composée des deux frères Jeff Hardy et Matt Hardy.
 Frères Hardy (Hardy Boys), série policière pour la jeunesse.
 Beurré Hardy, variété de poire.
'Madame Hardy', rosier de Damas obtenu en 1832.
 Villa Hardy, voie privée à Paris.

Homonymie de prénom
Patronyme anglais
Patronyme français